Зеноага () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Думбрава.
 Зеноага () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Леу.
 Зеноага () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Деняса.